Нілов — російське прізвище.

Має жіночу форму . Походить від чоловічого імені Ніл.

Відомі носії 
 Нілов Олександр Борисович — радянський інженер, агент ЦРУ.
 Нілов Олексій Геннадійович (. 1964) — радянський і російський актор.
 Нілов Василь Іванович (1898-1973) — радянський учений хімік-винороб, доктор хімічних наук (1934), професор (1970), автор понад 150 друкованих наукових робіт в галузі виноробства і 13 винаходів, працював в ВНДІВіВ «Магарач».
 Нілов Віктор Іванович ( 1955) — працівник російських органів внутрішніх справ, начальник ГУ ОБДД МВС Росії (2011—2017).
 Нілов Геннадій Петрович (. 1936) — радянський і російський актор.
 Нілов Дмитро Юрійович (. 1978) — російський класичний гітарист.
 Нілов Євген Григорович (. 1932) — партійний і громадський діяч, заслужений працівник народної господарства Карельської АРСР.
 Нілов Костянтин Дмитрович (1856-1919) — російський адмірал.
 Нілов Микола Володимирович (1922-2001) — радянський футболіст і хокеїст.
 Нілов Олег Анатолійович (. 1962) — російський політик, депутат Державної думи з 2011 року, член партії «Справедлива Росія — За правду».
 Нілов Петро Андрійович (1771-1839) — тамбовський і казанський губернатор, дійсний статський радник, поет.
 Нілов Сергій Родіонович (1894-1976) — учасник Білого руху на Півдні Росії, полковник Дроздовський артилерійської бригади.
 Нілов Ярослав Євгенович (. 1982) — російський політик, депутат Державної думи з 2011 року, член ЛДПР.

Складові прізвища 
 Нілов-Доржеєв Микола Йосипович (більш відомий як  Микола Нілович Дорджеєв ; 1815-1891) — протоієрей, місіонер і перекладач Біблії монгольською мовою.
 Фомін-Нілов Денис Валерійович (нар. 1979) — російський історик, фахівець в області соціально-політичної історії XX століття і міжнародних відносин, сучасної історії Скандинавських країн.